Третьячиха — название нескольких населённых пунктов:
 Третьячиха — посёлок в Котласском районе Архангельской области.
 Третьячиха — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.